Ashfield – wieś w Anglii, w hrabstwie Suffolk. Leży 18 km na północ od miasta Ipswich i 121 km na północny wschód od Londynu. Ashfield jest wspomniana w Domesday Book (1086) jako Asfelda/Assafelda/Assefelda.

Przypisy 

Wsie w hrabstwie Suffolk

en:Ashfield, Suffolk